Černý les u Šilhéřovic je jméno dvou blízkých přírodních rezervací v okrese Opava:

 Černý les u Šilhéřovic I.
 Černý les u Šilhéřovic II.